Самро — озеро в Сланцевском и Лужском районах Ленинградской области России.
 Самро — река в Сланцевском районе Ленинградской области России.
 Самро — деревня в Лужском районе Ленинградской области России.

См. также 
 Самра (значения)